Il doppio del torneo di tennis Rotterdam Indoors 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e John Newcombe che hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Arthur Ashe e Robert Lutz.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Rotterdam Indoors 1972